

Williams FW20 — гоночный автомобиль команды «Williams», участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года. Заявленными гонщиками являлись Жак Вильнёв и Хайнц-Харальд Френтцен, проводивший второй сезон в команде «Williams».

История 

На команду неблагоприятно повлиял уход Эдриана Ньюи в «McLaren», хотя он успел спроектировать «Williams FW19» для сезона 1997 года. Таким образом, именно «Williams FW20» стал первым болидом команды «Williams» с  года, который создавался без участия Ньюи. Кроме того, Рено больше официально не поставляла двигатели. Французские моторы дорабатывала итальянская компания «Supertec» и поставляла под маркой «Mecachrome». Также исчезла особенная бело-синяя раскраска «Rothmans», так как компания решила рекламировать свой бренд «Winfield». Гонщиками «Williams» остались Жак Вильнёв и Хайнц-Харальд Френтцен.

Сезон  года стал полным разочарованием для команды, которая не раз становилась чемпионом мира. По итогам сезона команда заняла третье место в Кубке Конструкторов, без побед и с 3 подиумами, при этом оставшись далеко позади «McLaren» и «Ferrari». Болиды «Williams» не пролидировали по ходу года ни одного круга.

Вильнёв остался недоволен результатами сезона, у него не было шанса защитить свой титул. Он подписал контракт с «BAR» — командой-новичком сезона  года. Френтцен же ушёл в команду «Джордан» после двух сезонов, проведённых в тени своего напарника.

Результаты гонок

Ссылки 
 AUTOCOURSE 1998-99, Henry, Alan (ed.), Hazleton Publishing Ltd. (1998) 

Шасси Williams Формулы-1